Доран може да се односи на:

 Доран (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Доран (Територија Белфор), насељено место у Француској, у департману Територија Белфор